Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США () — подразделение Министерства внутренних дел США, целью которого является контроль и сохранение рыбы, дикой природы и ареалов.

Состав службы 
 Система национальных резерватов дикой природы (National Wildlife Refuge System) (548 национальных резерватов д.п. и 66 национальных рыбоводных завода)
 Подразделение сохранения мест проживания птиц (Division of Migratory Bird Management)
 Программа федеральных марок уток (Federal Duck Stamp)
 Национальная система рыбоводных заводов (National Fish Hatchery System)
 Программа вымирающих видов (Endangered Species program)
 Ведомство по обеспечению порядка Службы охраны рыболовства и диких животных США (United States Fish and Wildlife Service Office of Law Enforcement)

Деятельность 
 
Изначально служба была основана как межведомственная комиссия под названием Комиссия по рыбным ресурсам и рыболовству (U.S. Commission on Fish and Fisheries), позже стала Бюро рыболовства (Bureau of Fisheries) в составе Департамента торговли США и подразделения экономической орнитологии и териологии (позже Бюро биологического надзора, Bureau of Biological Survey) Департамента сельского хозяйства США. Современное подчинение было установлено в 1939 г., когда вышеупомянутые бюро были переданы Департаменту внутренних дел и реорганизованы.

Главная цель службы — работая вместе с другими организациями, сохранение, охрана и возобновление популяции рыбы, диких животных, растений и окружающей среды с целью поддержания возможности получения пользы для народа США. В ведомстве службы находятся более 520 национальных резерватов и 66 национальных рыбоводных завода.

Ссылки 
 Official web site of the U.S. Fish and Wildlife Service
 Fish And Wildlife Service
 U.S. fishery agency Annual Reports 1871—1940 and 1947—1979
 The Federal Register
 Director of U.S. Fish and Wildlife Service dies at Keystone
 DOI Secretary Ken Salazar’s Statement on the Passing of Fish and Wildlife Service Director Sam Hamilton

Примечания 

 
Федеральные агентства США
Министерство внутренних дел США
Организации, основанные в 1939 году